Гой-Чу (, Саади-К1отар) — село в Урус-Мартановском районе Чечни. Административный центр Гой-Чуйского сельского поселения.

География 

Село расположено по обоим берегам реки Гойта, в 7 км к юго-востоку от районного центра города Урус-Мартан и в 35 км к югу от Грозного.

Ближайшие населённые пункты: на севере — село Гойское (образует с Гой-Чу единый жилой массив), на востоке — село Алхазурово, на западе — село Мартан-Чу.

Этимология 
Устаревшие варианты названий Садин-Котар и Бачин-Котар восходят к антропонимам. Саду и Бача — отец и сын, именами которых были названы хутора, слившиеся в единый жилой массив сёл Гой-Чу и Гойское.

В основе названия обоих селений (а также двух других топонимов: реки Гойта и расположенного на её берегах селения Гойты, в том же Урус-Мартановском районе) лежит чеченское слово гӀой — «воины».

История 
В 1963 году на северной окраине обнаружено Саралиевский могильник.  

В районе нынешнего села в  XVIII - XIX вв. находилось несколько хуторов Бачин-К1отар, Хьачарой-К1отар, Бено- К1отар, Саади-К1отар, Хилдехьарой-К1отар которые в последствии слились в один населенный пункт. 

До 1944 г. хутор Саралиево входил в состав Алхазуровского сельсовета. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 23 февраля 1945 г. хутор переименован в Комсомольский. Со временем название трансформировалось в Комсомольское, и такое название село носило до 2000-х годов.

Село получило всеобщую известность в марте 2000 года, во время Второй чеченской войны, когда здесь разгорелись затяжные бои между российскими войсками и отрядом Руслана Гелаева. Село было до основания разрушено, но на протяжении нескольких послевоенных лет селяне активно восстанавливали свое жилище. В 2010-х годах Гой-Чу был восстановлен на 70-80%.

Население 

 Национальный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года:

Образование 
 Гой-чунская муниципальная средняя общеобразовательная школа.

Тейпы 
Тейповый состав села:
 Хилдехарой
 Богачарой
 Мулкой
Нихлой
Пхьамтой
Садой
Дишний

 Гухой
 Гендарганой
 Беной
 Чинхой
 Зумсой
Чантий
Хьачарой
Туркой
Пешхой
 Чейрой

Известные уроженцы 
 Гелаев Руслан Германович — военный эмир ЧРИ и дивизионный генерал, активный участник вооруженного конфликта на территории Чеченской Республики конца 1990-х — начала 2000-х годов.

Галерея

См. также 
 Бои за Комсомольское

Примечания

Литература 
 

Населённые пункты Урус-Мартановского района